Calicanto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Calicanto 2da. Sección, ort, Tabasco, Jalapa, 
 Calicanto, Puebla, ort, Chignautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar